Eine Quasikategorie bezeichnet in der Mathematik:

 eine Verallgemeinerung der Kategorie durch Verzicht auf mengentheoretische Beschränkungen, siehe Funktorkategorie.
 eine Unendlich-Kategorie, in der die Komposition zweier Morphismen mehrdeutig sein kann.